Каа — имя:

 Каа — персонаж «Книги джунглей» Редьярда Киплинга и её экранизаций, змея.
 Каа (Хор Ка-а) — древнеегипетский фараон, последний правитель I династии Раннего царства (ок. 2890 до н. э.).

См. также 
 Каа-Хем — тувинское название реки Малый Енисей, на русский язык название передаётся как «Ка-Хем».
 Каа-Хем — посёлок городского типа в Республике Тыва, Россия.